Peter Brock henviser til blandt andre:

 Peter Brock (numismatiker) (Peter Michael Johan Brock, 1842-1906) – dansk numismatiker og museumsmand
 Peter Brock (forfatter) (Rudolf Brock, 1916-1982) – tysk forfatter
 Peter Brock (racerkører) (Peter Geoffrey Brock, 1945-2006) – australsk racerkører